Garden Party (film), een Amerikaanse film uit 2008
 Garden Party (Marillion), een single uit 1983 van de Britse rockband Marillion
 Garden Party (Mezzoforte), een single uit 1983 van de IJslandse band Mezzoforte
 Garden Party (album van Rick Nelson), een album uit 1972 van de Amerikaanse zanger Rick Nelson
 Garden Party (nummer van Rick Nelson), een single uit 1972 van de Amerikaanse zanger Rick Nelson